Gloeophyllales är en ordning av svampar. Gloeophyllales ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Gloeophyllales

zh:褐褶菌目